La reciprocidad puede referirse a:
 Reciprocidad, en antropología cultural, forma informal de intercambio de bienes y servicios.
 Principio de reciprocidad, en relaciones internacionales, principio por el cual las garantías, beneficios y sanciones que un Estado otorga a los ciudadanos o personas jurídicas de otro Estado son correspondidos por la contraparte de la misma forma.
 Ley de reciprocidad cuadrática, teorema matemático.
Reciprocidad (Ciencia de redes), la cuantificación de la probabilidad de que existan aristas en ambos sentidos entre los vértices de un grafo dirigido.